Euchambersia mirabilis és una espècie extinta de sinàpsid de la família dels akidnognàtids que visqué durant el Permià superior en allò que avui en dia és el sud d'Àfrica. Se n'han trobat restes fòssils a la província sud-africana del Cap Septentrional. És l'única espècie coneguda del gènere Euchambersia.

Tenia el cap ample i el musell curt. Els solcs presents a la cara exterior de les seves dents canines han estat interpretats com una prova que tenia glàndules verinoses que feia servir per matar les preses. La resta de la seva anatomia mandibular indica que hauria tingut dificultats per immobilitzar preses vives. Tot plegat ha suscitat comparacions amb el comportament depredador de les serps.

Referències

Bibliografia 

 

Teràpsids del Permià